A Fine Mess (film), Amerikaanse speelfilm
A Fine Mess (televisie), aflevering van Beverly Hills 90210
A Fine Mess (album), een album van Kate Voegele